Шахид Али Хан (, , 16 декабря 1964, Карачи, Пакистан) — пакистанский хоккеист (хоккей на траве), вратарь. Олимпийский чемпион 1984 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.

Биография 
Шахид Али Хан родился 16 декабря 1964 года в пакистанском городе Карачи.

Играл в хоккей на траве за ПИА из Карачи.

В 1984 году вошёл в состав сборной Пакистана по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и завоевал золотую медаль. Играл на позиции вратаря, провёл 3 матча, пропустил 1 мяч от сборной Канады.

В 1990 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Лахоре.

В 1992 году вошёл в состав сборной Пакистана по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Барселоне и завоевал бронзовую медаль. Играл на позиции вратаря, провёл 7 матчей, пропустил 11 мячей (пять от сборной Нидерландов, по два — от Объединённой команды и Германии, по одному — от Малайзии и Испании).

В том же году удостоен правительственной награды Pride of Perfomance.

В 1982 и 1990 годах в составе сборной Пакистана выиграл золотые медали хоккейных турниров летних Азиатских игр.

В 1981—1993 годах провёл за сборную Пакистана 135 матчей.

Примечания 

Хоккеисты на траве Пакистана
Олимпийские чемпионы от Пакистана
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы Азиатских игр по хоккею на траве